Валентина Павловна Князева (15 мая 1926 года, Ленинград — 20 августа 2004 года, Санкт-Петербург) — советский и российский учёный, музейный работник, писатель, рериховед. Кандидат искусствоведения (1953). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999). Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Биография 
Валентина Павловна Князева родилась в Ленинграде, училась в средней школе во время блокады города, в 1945 году поступила на исторический факультет Ленинградского государственного университета, в 1953 году окончила аспирантуру и защитила диссертацию на ученую степень кандидата искусствоведения. Много лет работала ведущим научным сотрудником сектора живописи конца XIX — начала XX вв. Государственного Русского музея. В. П. Князева была признанным специалистом по музейной работе.

Первые публикации В. П. Князевой появились в 1950-х годах. Ей принадлежат несколько монографических работ, среди них — исследование по истории Ассоциации художников революционной России («АХРР»).

Творчеством Н. К. Рериха В. П. Князева заинтересовалась в 1959 году, когда стала одним из организаторов в ГРМ большой выставки его произведений, привезенных из Индии в СССР Ю. Н. Рерихом. Искусствовед совершила научное открытие в сфере датировки картин художника. Её перу принадлежит первая научная монография о художнике — «Н. К. Рерих» (Л.-М., 1963), издан альбом «Н. Рерих» (М., 1968). В 1972 году в результате сотрудничества В. П. Князевой с биографом Н. К. Рериха П. Ф. Беликовым вышла в свет книга «Рерих» в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

В 1979 году В. П. Князева выпустила книгу «Зинаида Евгеньевна Серебрякова», в 1980 году был опубликован альбом «Русский портрет конца XIX — начала XX века» (в соавторстве с И. Н. Пружан), в 1987 году выступила автором-составителем издания «Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице».

В 1990-е годы Валентина Павловна Князева работала над новым альбомом «Н. К. Рерих. Летопись жизни и творчества» (СПб., 1994), переизданием биографии Н. К. Рериха (Издательство «Агни», Самара, 1996), принимала активное участие в создании Ленинградского (Санкт-Петербургского) рериховского общества, была избрана его председателем.

Перу В. П. Князевой принадлежат научные исследования о жизни и творчестве И. Е. Репина, В. И. Сурикова, Б. М. Кустодиева, В. И. Шухаева, А. Е. Яковлева и других. 
Книги В. П. Князевой используются авторами энциклопедических статей, диссертаций, научных работ, образовательных программ.

В 2004 году, по воле Валентины Павловны Князевой, её архив и библиотека были переданы в государственный Музей-усадьбу Н. К. Рериха в Изваре.

Библиография 
 Князева В. П. Жак-Луи Давид. 1748–1825. — М.-Л. : Искусство, 1949. — 36 с., 9 ил. на вклейках : ил. — (Массовая библиотека).
 Князева В. П. Николай Иванович Дормидонтов. — М. : Советский художник, 1955. — Тираж — 5.000 экз. [Единственная прижизненная монография].
 Князева В. П. Борис Михайлович Кустодиев : (1878–1927), каталог выставки / Государственный Русский музей; [авт. предисл.]. — Л. : Гос. Русский музей, 1959 .— 117, [2] с., [18] л. ил., портр.
 Князева В. П. Одна из ранних работ И. Е. Репина. — «Сообщения Гос. Русского музея, вып. 6». Л., 1959. — С. 37–41.
 Князева В. П. Евгений Александрович Кацман. М.: Советский художник, 1962 г. 108 с. — Тираж 5.200 экз. (В соавторстве с Гронским И. М.).
 Князева В. П. Н. К. Рерих. Ленинград — Москва: Искусство, 1963.
 Князева В. П. АХРР (Ассоциация художников революционной России). — Л. : Художник РСФСР, 1967. — 135 с. : ил. — Прил.
 Князева В. П. Н. Рерих. — М. : Искусство, 1968. — 160 с.
 Князева В. П. О датировке произведений Н. К. Рериха последнего десятилетия его творчества. Издание Совета по художественным музеям при Академии художеств СССР. М., 1969. 
 Князева В. П. Рерих: (Отр. из книги). В поисках своего пути. Сердце Азии // Московский комсомолец. — 1972. — 23–25 марта. (В соавторстве с Беликовым П. Ф.).
 Князева В. П. Рерих.— М.: «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей», 1972, 1973; Самара, 1996; Новосибирск, 2009. (В соавторстве с Беликовым П. Ф.).
 Князева В. П. «Богатырский фриз» / Н. К. Рерих : жизнь и творчество: Сб. статей (член редколлегии) // НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР — М. : Изобразительное искусство, 1978. — С. 105–117.
 Князева В. П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. — М.: Изобразительное искусство, 1979. — 156 с. 
 Князева В. П. Русский портрет конца XIX — начала XX века. — М. : Изобразительное искусство, 1980. (В соавторстве с Пружан И. Н.).
 Князева В. П. О датировке произведений Н. К. Рериха последнего периода творчества. Государственный Русский музей. Современный художественный музей. Проблемы деятельности и перспективы развития. Сборник научных трудов. — Ленинград, 1980. 
 Князева В. П. Вечно прекрасное: [По материалам выставки произведений З. Е. Серебряковой, г. Москва, февр. 1987] / Художник. — 1987. — № 9. — С. 30–41.
 Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице / Автор-составитель В. П. Князева.— М: Изобразительное искусство, 1987.
 Князева В. П. А. Е. Яковлев, 1887–1938. В. И. Шухаев, 1887–1973 : Кат. выст. : К 100-летию со дня рождения / [Авт. вступ. ст. и науч. ред. В. П. Князева]. — Л. : Художник РСФСР, 1988. — 76,[1] с. : ил., цв. ил.
 Рерих Н. К. Сказки / Сост. канд. иск. В. П. Князева; ред. и автор прим. док. ист. наук Л. Д. Засорина; оформ. худ. В. К. Федосова. — Л. : «Экополис и культура», 1991. — 158 с.
 Князева В. П. Николай Рерих. Летопись жизни и творчества. — СПб., 1994.
 «Рерих: Пророчества» / Князева В. П., Кузнецова И. Н., Маточкин Е. П. — Самара : Агни, 2004. — 198 с., [1] л. ил. — ISBN 5-94650-022-8

Примечания

Ссылки 
 В. П. Князева // Государственный Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре
 Валентина Князева // LiveLib
 Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. N 786 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 В. П. Князева. Н. Рерих 
 Новая книга-альбом «Рерих: Пророчества». Статья на сайте «Музеи России»
 Кончина В. П. Князевой
 Анненко А. Н. В. П. Князева: Вехи пути (15.05.1926 — 20. 08. 2004) / Рериховское наследие: Тезисы X Международной научно-практической конференции.— СПб.: Изд. Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Музей-институт семьи Рерихов», 2010. С. 59-62. (автор — член Союза журналистов России; Абакан).

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Сотрудники Государственного Русского музея
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Николай Рерих